Д’Арьенцо — фамилия. Известные носители:

 Д'Арьенцо, Никола (1842—1915) — итальянский композитор, музыкальный педагог и писатель.
 Д’Арьенцо, Хуан (1900—1976) — композитор аргентинского танго.